Jili kan syfta på:

Jili, Luoyang – ett stadsdistrikt i Luoyang
Jílì Qìchē – en kinesisk personbilstillverkare, se Geely Automobile

Geografi

Kina 

 Jili Qu, härad, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar

WP:Projekt Kina